Тијанкизолко има више значења:

 Тијанкизолко (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијанкизолко (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику